DDR-Fußball-Oberliga 1980/1981 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1980/1981
1980/1981
1980 i Östtyskland
1981 i Östtyskland